Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799), mete i alpinista suís
 Nicolas-Théodore de Saussure (1767–1845), químic, fill d'Horace-Bénédict, i germà d'Albertine
 Albertine Necker de Saussure (1766–1841), escriptora suïssa i educadora
 Henri Louis Frédéric de Saussure (1829–1905), mineralogista i entomòleg suís, pare de Ferdinand, Léopold i René.
 Ferdinand de Saussure (1857–1913), lingüista suís, germà de Léopold i René
 Léopold de Saussure (1866–1925), sinòleg i astrònom
 René de Saussure (1868–1943), esperantista suís
 Hermine de Saussure (1901–1984), especialista en Jean-Jacques Rousseau filla de Léopold i mare de Delphine Seyrig 
 Éric de Saussure (1925–2007), artista suís i membre de Taizé 
 Henry William de Saussure (1763–1839), advocat nord-americà, President de la U.S. Mint 
 William F. De Saussure (1792–1870), Senador dels Estats Units per Carolina del Sud